de vorm van een cirkel
de uitspraak van het symbool (letter) Ø op (bouw)tekeningen, zie: diameter
Rond-Sachs, merk motorfiets
Het Rond, plein in Houten